Die Enduro-Weltmeisterschaft 2014 war die 25. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Es erfolgten Wertungen in Enduro 1 (100 bis 125 cm³ Zweitakt, 175 bis 250 cm³ und Viertakt), Enduro 2: (175 bis 250 cm³ Zweitakt, 290 bis 450 cm³ und Viertakt) und Enduro 3 (290 bis 500 cm³ Zweitakt, 475 bis 650 cm³ und Viertakt). In der Juniorenwertung lag das Alterslimit lag bei 23 Jahren.
Für die Enduro Youth-Wertung durften Motorräder von 100 bis 125 cm³, Zweitakt gefahren werden und das Alterslimit betrug 20 Jahre.
Bei den Frauen durften Motorräder aus den Klassen Enduro 1, 2 und 3 gefahren werden.

Rennkalender
Geplant waren acht WM-Läufe. Der ursprünglich für den 4. bis 6. Juli angesetzte Lauf in Mexiko wurde Ende Mai aufgrund von Differenzen zwischen dem Promoter ABC Communications und der Federación Mexicana de Motociclismo A.C. (FMM) abgesagt. Schlussendlich wurden sieben WM-Läufe, ausschließlich in Europa, durchgeführt.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2014